La Poudrière steht für:

 einen 1974 erschienener Kriminalroman von Boileau-Narcejac, siehe Arsène Lupin, die Affäre Mareuse
 eine Filmschule in Bourg-lès-Valence in Frankreich, siehe La Poudrière (Filmschule)
 ein Stadtviertel von Niamey in Niger, siehe Poudrière